Чемпионат Нидерландов 2013 прошёл в Амстердаме с 5 по 11 июля 2013 года.

 Категория: 14-я (средний рейтинг: 2600).

В тай-брейке в быстрые шахматы за 1-е место победил Димитри Рейндерман со счётом 2 : 0.

Таблица

Ссылки 
 

Чемпионаты Нидерландов по шахматам
2013 год в шахматах
Июль 2013 года
Спорт в Нидерландах в 2013 году
Спортивные соревнования в Амстердаме